Dal 2006 dirige il dipartimento di neurobiologia clinica dell’Università di Medicina di Innsbruck (MUI).

Biografia e studi 
Gregor K. Wenning è figlio del maestro di scuola media Karl-Heinz Wenning e della segretaria Elisabeth Wenning, nata Terwort. Nel 1983 inizia a studiare medicina presso l’università di Münster grazie ad una borsa di studio offerta dalla prestigiosa fondazione accademica tedesca “Studienstiftung des deutschen Volkes”. Consegue la laurea nel 1990 con una tesi sulle malattie neurodegenerative. Finisce gli studi nel 1995 con un dottorato presso l’University College (Londra), nell’ambito del quale svolge ricerche sull’atrofia multi-sistemica (MSA). A seguire diventa assistente universitario presso la clinica universitaria di neurologia di Innsbruck. Il 1º luglio 1999 consegue l’abilitazione presso la facoltà di medicina dell’Università di Medicina di Innsbruck con una dissertazione sugli aspetti clinici e sperimentali dell’atrofia multi-sistemica. Il 24 agosto 1999 diventa professore universitario associato di neurologia presso l’Università di Medicina di Innsbruck. Durante lo stesso anno diventa medico specialista in neurologia e psichiatria. Nel dicembre del 2007 gli viene conferito il titolo di “Master of Health Economics” dalla “Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology” di Hall in Tirol (UMIT Tirol). Dal 2018 Wenning è direttore del centro per i disturbi disautonomici dell’Università di Medicina di Innsbruck.

È sposato con la neurologa Roberta Granata dal 1995 con la quale ha avuto due figli.

Attività 

La sua ricerca scientifica è incentrata su forme atipiche del morbo di Parkinson ed in particolar modo sull’atrofia multi-sistemica (MSA), indagata tramite studi sperimentali, terapeutici e studi clinico-patologici. La sua attività clinica, oltre all’assistenza di pazienti malati di Parkinson e con demenze, comprende anche la diagnosi di disturbi ortostatici tramite l’esame del tilt test. Dal 2006 Wenning è il direttore del dipartimento di neurobiologia clinica dell’Università di Medicina di Innsbruck (MUI), e si occupa del laboratorio sperimentale delle malattie neurodegenerative, del laboratorio per le funzioni autonomiche e del centro di coordinamento del gruppo di ricerca europeo sull’atrofia multi-sistemica. Nel 2007 prende parte allo studio sulle neuroscienze “Signal Processing in Neurons” (SPIN) presso la MUI, un progetto che nel 2010 è stato rifinanziato. Dal 2010 Wenning è vice portavoce del fondo austriaco per la ricerca scientifica FWF “Spezialforschungsbereichs – Cell signaling in chronic CNS disorders”. Nel luglio del 2011 Wenning è stato accolto da Papa Benedetto, al quale ha donato una statua tradizionale altoatesina di Sant’Agostino oltre a tre sue ricerche sulla vita del santo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Division of Clinical Neurobiology
 Book: Multiple System Atrophy edited by Gregor K. Wenning and Alessandra Fanciulli
 European Multiple System Atrophy Study Group - Austria
 Movement Disorder Society MSA Study Group
 Pubmed Articles Gregor K. Wenning
 The SPIN Consortium
SFB F44
Medical University Innsbruck
Leopold-Franzens University Innsbruck